Américo Ferreira dos Santos Silva – cardinale e vescovo cattolico portoghese
 Edmilson dos Santos Silva – calciatore brasiliano
 Fabrício dos Santos Silva – calciatore brasiliano naturalizzato tunisino
 Francileudo dos Santos Silva, noto come Francileudo Santos – calciatore brasiliano naturalizzato tunisino
 Hugo Gomes dos Santos Silva, noto come Jajá – calciatore brasiliano
 José António dos Santos Silva, noto come Zé António – calciatore brasiliano
 José Jadílson dos Santos Silva – calciatore brasiliano
 José Nilson dos Santos Silva – calciatore brasiliano
 Reynaldo dos Santos Silva – calciatore brasiliano

Pagine correlate
Santos Silva